Fūga, un auteur de manga hentaï.
 Ferdinando Fuga (1699-1782), architecte italien.
 Tani Fuga (né en 1973), joueur de rugby à XV.
 Fuga Libera, label belge de musique classique.
 , aux Philippines.
 La Nissan Fuga est une automobile japonaise.
 Fuga est un film réalisé en 2006 par le réalisateur chilien Pablo Larraín.

Homophones 
 Fouga Magister : un ancien avion militaire

Homonymie de patronyme